Андре Агаси је освојио турнир. У финалу је победио Горана Иванишевића резултатом 6-7(8-10), 6-4, 6-4, 1-6, 6-4.

Носиоци 
 

  Џим Куријер (треће коло)</li>
  Стефан Едберг (четвртфинале)</li>
  Михаел Штих (четвртфинале)</li>
  Борис Бекер (четвртфинале)</li>
  Пит Сампрас (полуфинале)</li>
  Петр Корда (друго коло)</li>
  Мајкл Ченг (прво коло)</li>
  Горан Иванишевић (финалиста)</li>

<ol start=9>
  Ги Форже (четвртфинале)
  Иван Лендл (четврто коло)
  Рихард Крајичек (треће коло)
  Андре Агаси (победник)
  Бред Гилберт (треће коло)
  Вејн Фереира (четврто коло)
  Александар Волков (треће коло)
  Дејвид Витон (треће коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1992.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1992.